Аструа () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аструа, Джанкарло (1927—2010) — итальянский велогонщик.
  — итальянская певица сопрано.

Примечания